Inventor, la bibliothèque de manipulation de graphes de scènes, originellement publiée par la société SGI,
 Inventor, un logiciel de modélisation 3D réalisé par la société Autodesk.